Planets steht für:
 Planets (Album), ein Musikalbum der Gruppe Eloy
 VGA Planets, ein Computerspiel

PLANETS steht für:
 Preservation and Long-term Access through Networked Services, ein Projekt der EU

Abkürzung